Der Begriff Buschbaum bezeichnet:
 eine Zuchtform für Obstgehölze mit kurzem Stamm

Buschbaum ist der Familienname von:
 Balian Buschbaum (* 1980), deutscher Leichtathlet, bis Ende 2007 deutsche Wettkämpferin als Yvonne Buschbaum
 Fritz Buschbaum (1874–1933), Darmstädter Maschinenfabrikant
 Georg August Buschbaum (1833–1908), Darmstädter Fabrikant von Heißluftmotoren
 Hanskarl Müller-Buschbaum (1931–2016), deutscher Chemiker
 Johann Ludwig Buschbaum (1792–1866), Mechanikus und Fabrikant aus Michelstadt, später Darmstadt
 Karl Albrecht Buschbaum (1885–1955), deutscher Maler und Graphiker
 Otto Buschbaum (1878–1935), Reichsbahn-Oberrat aus Darmstadt

 Buschbaum (Familienname), Bedeutung und Herkunft des Namens Buschbaum

Buschbaum ist der Name des Unternehmens
 Buschbaum & Comp., ab 1844 Maschinenfabrik und Eisengießerei Darmstadt